Чечина може бити:

 Чечина (Ивањица), село у општини Ивањица
 Чечина (Дољевац), село у општини Дољевац у Нишавском округу
 Чечина (река), река у Тоскани (Италија)
 Чечина (Бреша), насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија
 Чечина (Ливорно), насеље у Италији у округу Ливорно, региону Тоскана
 Чечина (Маса-Карара), насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Чечина (Пистоја), насеље у Италији у округу Пистоја, региону Тоскана